Le terme de résilience des réseaux de télécommunication signifie que les clients ont la garantie de recevoir les services téléphoniques même lorsqu'une ligne ou un élément du réseau sont hors d’usage. L’Ofcom britannique exige, par exemple, que les opérateurs de télécommunications du Royaume-Uni présentent une disponibilité du service de 99,999 %. Cela signifie qu’il ne doit pas y avoir plus de cinq minutes par an d’immobilisation ou d'interruption du service, pour chaque commutateur téléphonique.

L’accès à internet provenant des commutateurs téléphoniques locaux vers les abonnés est appelé le « dernier kilomètre » ou la boucle locale. Cela peut être une connexion analogique (RTC), RNIS ou ADSL, transmise soit par un câble en cuivre, soit en fibre optique. Le RNIS peut supporter 30 appels téléphoniques simultanés et beaucoup de numéros SDA (numéro direct externe) sur un seul câble, la fibre optique bien plus.

À la sortie du central téléphonique, les câbles téléphoniques ou RNIS peuvent être enterrés à faible profondeur dans le sol, habituellement dans des canalisations. Les lignes téléphoniques d’entreprises sont alors plus susceptibles d’être déterrées au cours de travaux publics, d’être inondées lors de fortes tempêtes ou encore d’être endommagées par l'oxydation ou l’usure en général causée par les éléments naturels. La perte du « dernier kilomètre » peut donc causer l’échec de la transmission des appels de l’entreprise touchée. Les plans de continuité prévoient souvent cette catégorie de panne technique.

Toute entreprise munie d’une connectivité RNIS ou xDSL doit prendre en compte ce risque dans son plan de continuité. Plusieurs solutions sont possibles pour améliorer la Résilience ; elles se trouvent, par exemple, dans les documentations du Bureau de Cabinet et du CPNI (Centre de protection des infrastructures du Royaume-Uni).

Dual parenting (association de deux numéros téléphoniques) 

On parle de « dual parenting » lorsque l’opérateur téléphonique attribut le même numéro à deux commutateurs téléphoniques différents. Si le câble est endommagé par un des commutateurs vers le client, la plupart des appels seront transmis par un circuit de secours.

Routage divers
On parle de « routage divers » lorsque l’opérateur téléphonique fournit plus d’une ligne pour amener le RNIS à partir du ou des commutateurs (dans la situation du dual parenting) mais ils peuvent partager des canalisations et des conteneurs (ce sont ces boîtes blanches qui se trouvent sur le bord de nos routes françaises et vertes au Royaume-Uni).

Autonomie 
L’autonomie est lorsque l’opérateur téléphonique fournit plus d’une ligne pour amener le RNIS à partir du ou des commutateurs (dans la situation du dual parenting) mais ils ne peuvent pas partager des canalisations et des conteneurs et ainsi, doivent être complètement séparé du commutateur qui lie le client.

Solutions des commutateurs 
Les solutions basées sur les commutateurs sont lorsqu’une entreprise spécialisée, qui travaille en association avec les opérateurs, offre un renforcement de la capacité de rediriger l’échec du RNIS vers n’importe quel numéro ou groupe de numéros. Les déviations sont en général limitées à tous les numéros RNIS DDI délivrés à un seul numéro. Au Royaume-Uni, Gema Tech propose ce service en association avec tous les opérateurs à l’exception de Verizon Communications. Du fait qu’il fasse partie des commutateurs, la version de Gema Tech propose une part des services de déviation, ainsi que l’enregistrement des appels si nécessaire.

Services de déviation de non commutateurs 
Ces services désignent l’offre d’une entreprise spécialisée, qui travaille en association avec les opérateurs, de renforcement de la capacité de rediriger l’échec du RNIS vers n’importe quel numéro ou groupe de numéros. Les déviations sont en général limitées à tous les numéros RNIS DDI délivrés à un seul numéro. Au Royaume-Uni, Teamphone propose ce service en association avec BT Group. Du fait qu’il ne fasse pas partie des commutateurs, la version de Teamphone offre ou pas un service complet de déviation si nécessaire mais ne propose pas l’enregistrement des appels.

Services de portabilité de numéros 
Les services de portabilité de numéros désignent les numéros des abonnés pouvant être portés par une entreprise spécialisée où les numéros sont contenus dans les nombres RNIS DDI lors des temps de travail et transmis en numéros alternatifs lors de la continuité des activités. Ce sont en général des opérateurs indépendants mais il existe aussi un certain nombre d’entreprises au Royaume-Uni proposant ces solutions.

Numéros d’accueil 
On parle de numéros d’accueil lorsque les opérateurs ou les entreprises spécialisées peuvent héberger les numéros des abonnés sous leur propre réseau ou celui des opérateurs et transmettre des appels à travers une adresse IP qui va vers les sites des abonnés. Lorsqu’un service de déviation est nécessaire, les appels peuvent être signalés comme numéros alternatifs.

Numéros entrants (08 types de services) 
Les numéros entrants sont les numéros, que les opérateurs ou entreprises spécialisées peuvent proposer, comprenant les préfixes 08/05/03 pour être transmis aux numéros RNIS DDI et peuvent être signalés comme alternatifs dans le cas d’une condition de déviation. Au Royaume-Uni, les opérateurs et les entreprises spécialisées proposent tous deux ce genre de service.

Les numéros intelligents (Services à la fois géographique et non géographiques) 
Un numéro intelligent est un nouveau genre de numéro de voix de continuité où à la place de stocker les numéros téléphoniques dans le BT du commutateur téléphonique. Ce dernier est stocké dans le 'cloud' de la BT de la voix de continuité. Les appels effectués avec un numéro intelligent peuvent être transmis par n’importe quel combiné téléphonique au Royaume-Uni et dans le monde. Ils protègent donc les entreprises de la perte d’un commutateur téléphonique, du RNIS ou des circuits SIP qui sont connectés aux commutateurs téléphoniques, de la perte de l’autocommutateur téléphonique privé des clients sur leurs locaux ou le refus d’accès aux établissements commerciaux. Si l’un de ces faits devait se produire, l’entreprise peut avoir recours à un portail Internet afin de changer le routage des appels à la fois à des numéros individuels ou à des groupes.

Notes et références 
"Smartnumbers"

Réseau de télécommunications